Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1998 года в группе D — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 30 декабря 1997 года по 3 января 1998 года в Электренае и Каунасе (Литва). Команда, занявшая первое место, получила право играть в Группе C молодёжного чемпионата мира 1999 года.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 8 национальных команд — пять из Европы по одной из Азии, Северной Америки и Африки. Сборная Нидерландов пришла из группы С, шесть — с прошлого турнира группы D и дебютант Сборная Турции.

Предварительный раунд

Группа A 

Время местное (UTC+2).

Группа B 

Время местное (UTC+1).

Финальный раунд

Матч за 7-е место 

Время местное (UTC+1).

Матч за 5-е место 

Время местное (UTC+1).

Матч за 3-е место 

Время местное (UTC+1).

Финал 

Время местное (UTC+1).

Рейтинг и статистика

Лучшие бомбардиры 

Примечание: Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Третий
М*3